Азала има више значења:
 Азала, Азала де ла Асунсион (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Азала (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Азала (Азала, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Азала (Текали де Ерера), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Азала (Мистла де Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику